Государственный архив Хабаровского края (КГБУ ГАХК) — организация, осуществляющая постоянное хранение, комплектование, учёт и использование документов Архивного фонда Хабаровского края и иных документов, главное архивохранилище Хабаровского края.

Общие сведения 

По состоянию на 1 января 2006 года в Государственном архиве Хабаровского края и в его филиале в Николаевске-на-Амуре хранилось около 800 000 единиц хранения, объединённых в более чем 3 000 фондов, из которых 41 фонд досоветского периода. Самый ранний документ, хранящийся в архиве, датировался 1826 годом. В архиве хранится дореволюционная русская периодика, периодика времён революций, Гражданской войны и Дальневосточной республики — более 400 наименований газет 1892 — 1922 годов. Документы русской эмиграции в Маньчжурии (57 000 дел) объединены в 10 фондов, не считая печатного фонда из 13 наименований газет (224 сшива), 62 наименований журналов и 244 книг. Научно-справочная библиотека архива насчитывает 15 513 книг и 7 243 журнала, разделённых на досоветский, советский и харбинский фонды. В фонах архива хранятся документы органов местной власти, промышленных предприятий и организаций, кооперации, транспорта, социально-культурной сферы, органов юстиции и пр. Имеются фонды личного происхождения в том числе Сергея Лазо (фонд Р-1495), поэта Петра Комарова (фонд Р-1740), участников Гражданской войны, руководителей края (в том числе В. И. Ишаева), учёных, деятелей культуры.

На хранении также находятся кинодокументы, фотодокументы (19 396 ед. хранения), фонодокументы и видеофонодокументы;

Архив имеет следующий справочный аппарат: описи, систематический каталог, каталог по истории учреждений, предприятий, организаций, каталог исторических фондов, именной каталог, каталог фотодокументов, указатели. Созданы учётные базы данных: «Архивный фонд», «Учёт работы с учреждениями — источниками формирования архивов Хабаровского края», «Справочно-информационный фонд ГАХК», «Журнал регистрации и учёта запросов социально-правового характера», «Журнал регистрации и учёта тематических запросов», «Журнал регистрации и учёта генеалогических запросов», «Журнал регистрации пользователей». Также созданы тематические базы данных: «Метрика», «Административно-территориальное деление Дальнего Востока за 1926 −1965 гг.», «Ветераны труда», «Главное бюро по дела российской эмиграции в Манчжурии», «Библиографический указатель печатных источников научно-справочной библиотеки ГАХК».

В 2007 году в ГАХК был установлен Программно-информационный комплекс КАИСА-Архив, а затем внедрен модуль «Фотокаталог» и произведена конвертация описаний фотодокументов архива из базы данных «Архивный фонд».

История архива

Архивное дело на Дальнем Востоке до 1941 года. Предыстория архива. 

12 июля 1921 года правительство Дальневосточной республики (ДВР) издало закон, по которому все архивы объявлялись достоянием государства и передавались в ведение Министерства народного просвещения ДВР. 1 марта 1923 года при секретариате Приморского губернского исполнительного комитета было создано Приморское губернское архивное бюро, в которую вошла упразднённая Приморская областная архивная комиссия, а в Хабаровским уезде — Хабаровское уездное архивное бюро. В марте 1925 года было создано Областное архивное бюро Дальневосточной области, филиал Центрального архивного бюро. После того, как 4 января 1926 года был образован Дальневосточный край, оно стало именоваться краевым архивным бюро. В последующие годы в Хабаровск были перевезены все архивные фонды, имевшие краевое значение и к 1928 году здесь были сосредоточены 1 258 718 архивных дел, объединённых в 1 783 фонда. Они охватывали период с начиная с середины XVIII века.

Однако единого архива ДВК создано не было: за год до этого, 3 февраля 1925 года в СССР было принято «Положение о едином государственном архивном фонде», согласно которому в составе каждой области или губернии в обязательном порядке создавались по два архива — исторический и Октябрьской революции. С 1934 года в крае создавались также военные, военно-портовые и секретные архивы.

В 1932 году краевое архивное бюро было преобразовано в краевое архивное управление, подчинённое Далькрайисполкому и Центральному архивному управлению.

26 августа 1938 года Президиум Далькрайисполкома принял постановление № 988 «О работе краевого архивного управления и его сети», согласно которому при исполкомах Амурской области, Нижне-Амурской области, Сахалинской области, Еврейской Автономной Области, Чукотского и Корякского автономных округов, входивших в состав края, создавались архивные отделы и государственные архивы с непосредственным подчинением Дальневосточному краевому архивному управлению.

3 июля 1938 года Постановлением Верховного Совета СССР Центральное архивное управление было передано в ведение НКВД СССР. 29 сентября 1938 года Центральное архивное управление СССР и РСФСР было переименовано в Главное архивное управление НКВД СССР. Приказом начальника Управления НКВД по Хабаровскому краю комиссара госбезопасности 3-го ранга И. Ф. Никишова 7 июля 1939 года Краевое архивное управление было переименовано в архивный отдел УНКВД по Хабаровскому краю, которому были подчинены архивные отделы областных управлений НКВД. В Хабаровске были созданы три архива — исторический, Октябрьской революции и военный.

Государственный архив Хабаровского края и Архивный отдел (1941—1991) 

29 марта 1941 года в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР № 723 «Об утверждении Положения о государственном Архивном фонде Союза ССР и сети государственных архивов СССР» три хабаровских архива были объединены в  Государственный архив Хабаровского края. В конце 1941 года приказом Главного архивного управления НКВД СССР, в связи с началом войны и возможностью нападения Японии на Дальний Восток СССР фонды архива были эвакуирован в Томск.

3 августа 1943 года в Томске на базе эвакуированных фондов был создан Центральный государственный архив РСФСР Дальнего Востока. В 1992 году его фонды были перевезены из Томска во Владивосток, где был создан Российский государственный исторический архив Дальнего Востока.

После окончания войны происходил выход областей из состава Хабаровского края, а с ними становились самостоятельными и областные архивы. В январе 1956 года от края отделилась Камчатская область, а Нижне-Амурская область была упразднена: в составе края осталась только Еврейская автономная область. 21 марта 1956 года приказом МВД РСФСР и приказом начальника УМВД по Хабаровскому краю полковника В. А. Меринова от 17 апреля 1956 года № 104 был ликвидирован архивный отдел УМВД по Нижне-Амурской области, а государственный архив области в Николаевске-на-Амуре был реорганизован в филиал. 25 ноября 1961 года постановлением Совета Министров РСФСР архивные органы были выведены из ведения МВД СССР и Постановлением Хабаровского крайисполкома № 180 от 22 марта 1962 года был создан Архивный отдел Хабаровского крайисполкома. В 1964 году приказом Главного архивного управления при Совете Министров СССР № 96 от 28 августа 1964 года и решением Хабаровского крайисполкома № 134 от 10 декабря 1964 года была утверждена новая структура архивных организаций края.

4 сентября 1969 года решением Хабаровского крайисполкома «О мерах по дальнейшему улучшению архивного дела в крае» Комсомольский-на-Амуре городской архив был преобразован в филиал Государственного архива Хабаровского края в городе Комсомольске-на-Амуре.

Государственный архив Хабаровского края и Управление по делам архивов Правительства Хабаровского края 

События 1980—1990-х годов изменили статус и структуру архивных органов Хабаровского края. 16 мая 1991 года Еврейская Автономная Область вышла из состава Хабаровского края и архивные органы на её территории перестали быть подчинёнными архивному отделу Хабаровского крайисполкома и ГАХК. 31 августа 1991 года решением исполкома Хабаровского краевого Совета народных депутатов № 180 фонды и штат Партийного архива Хабаровского края были переданы Государственному архиву Хабаровского края. 22 октября 1992 года Постановлением главы Администрации Хабаровского края в ГАХК из архива бывшего КГБ были переданы трофейные документы русской эмиграции в Харбине.

9 октября 1995 года Постановлением главы администрации края В. И. Ишаева за № 399 архивный отдел администрации Хабаровского края был преобразован в Управление по делам архивов Администрации Хабаровского края. 23 января 1996 года Постановлением Главы краевой администрации № 41 в соответствии с Федеральным законом «Об основных принципах системы местного самоуправления в Российской Федерации» филиал ГАХК в Комсомольске-на-Амуре был преобразован в Комсомольский-на-Амуре государственный архив. Постановлением губернатора Хабаровского края от 26 декабря 2001 года № 540 краевая администрация была преобразована в Правительство Хабаровского края, а Управление по делам архивов Правительства Хабаровского края в ?.

Некоторые основные и ценные фонды Государственного архива Хабаровского края 

Дореволюционные фонды:
 Фонд И-14. Российский императорский посол в Токио (1858);
 Фонд И-27. Военный губернатор Забайкальской области (1851—1917);
 Фонд И-285. Хабаровское городское самоуправление (1893 −1922));
 Объёдинённый архивный фонд И-16. Жандармское полицейское управление;
 Фонд И-286. Органы управления Амурского, Забайкальского и Уссурийского казачьих войск (1851—1922).

Фонды времён Гражданской войны:
 Ф-410. Дальневосточный Совет народных комиссаров (1917—1918);
 Фонд Р-260. Приморская областная и Хабаровская уездная земская управа (1917—1922);
 Фонд З-401. Особый казачий отряд атамана И. П. Калмыкова (1918—1920);
 Фонд Р-1057. Приморская земская дума (1922);
 Фонд Р-415. Штаб партизанских отрядов Приморья (1922);
 Фонд Р-1115. Народное собрание Дальневосточной республики;
 Фонд Р-19. Правительство Дальневосточной республики;
 Объединённый архивный фонд-1317. Народно-революционная армия и флот ДВР.

Фонды советского периода:
 Фонд Р-58. Дальревком (1922 −1926);
 Фонд П-2. Далькрайком ВКП(б), (1925—1938, 14 510 ед.хранения);
 Фонд П-35. Хабаровский крайком КПСС, (1938—1991, 47 748 ед.хранения)
 Фонд Р-137. Исполнительный комитет Хабаровского краевого совета (1940—1991, 8 894 ед.хранения).

Фонды современности:
 Фонд Р-2061.Администрация Хабаровского края (с 1991);
 Фонд Р-2070. Хабаровская городская дума (с 1994);

Публикации Государственного архива Хабаровского края 
 Дальревком (1922—1926) Сборник документов/Хабаровск, 1957
 Дальсовнарком. 1917—1918 гг. Сборник документов и материалов/ЦГА РСФСР ДВ, ГАХК. Хабаровск, 1969
 Свет мужества: Брошюра. Серия «Документы и судьбы». — Хабаровск: Аура и Ко, 1995. — 32 с., ил.
 Руководители Хабаровского края (1938—1998 гг.) Сборник исторических справок // Управление по делам архивов Администрации Хабаровского края. Государственный архив Хабаровского края. Составители Е. Б. Бакшеева, О. И. Иванова, Н. А. Соловьёва, Издательство «РИОТИП», 1998
 Духовная жизнь Дальнего Востока России: Материалы региональной научно-практической конференции, посвященной 2000-летию Христианства (Хабаровск, 24-26 октября 2000 г.)/ Государственный архив Хабаровского края. — Хабаровск: Издат. дом «Частная коллекция», 2000
 Религия и власть на Дальнем Востоке России" : Сборник документов Государственного архива Хабаровского края. — Хабаровск. Частная коллекция, 2001.
 Бюллетень рассекреченных документов Государственного архива Хабаровского края и Комсомольского-на-Амуре городского архива. Выпуск 1./Хабаровск, 2001
 Первые архивные научные чтения имени В. И. Чернышевой, посвященные 90-летию со дня рождения": Материалы научных чтений. Хабаровск, 23 марта 2001 г./ Государственный архив Хабаровского края. — Хабаровск: ЗАО «Колорит», 2001.
 Печатные издания харбинской россики :Аннотированный библиографический указатель печатных изданий, вывезенных хабаровскими архивистами из Харбина в 1945 году". — Хабаровск: Частная коллекция, 2003.
 Вторые научные архивные чтения имени В. И. Чернышевой, посвященные 80-летию архивной службы Хабаровского края" : Материалы научных чтений. Хабаровск, 25 марта 2003 г. /Государственный архив Хабаровского края. — Хабаровск: ЗАО «Колорит», 2003.
 Православные храмы Хабаровска — свидетели истории". Серия «Документы и судьбы». — Хабаровск: Частная коллекция, 2003
 Бюллетень рассекреченных документов государственного учреждения «Государственный архив Хабаровского края и муниципального архивного учреждения „Комсомольский-на-Амуре городской архив“. Выпуск 2./Хабаровск, 2008
 Хабаровск. Страницы истории»: Сборник документов Государственного архива Хабаровского края, Российского государственного исторического архива Дальнего Востока об истории развития города Хабаровска. — Хабаровск: Частная коллекция, 2008
 Хроника. Хабаровский край. Годы и события. 1938—2008 годы". — Хабаровск: издательский дом «Частная коллекция», 2008
 Третьи архивные научные чтения имени В. И. Чернышевой: Материалы межрегиональн. науч.практ.-конф. «История развития региона в документальных источниках». — Хабаровск: Издательство «РИОТИП», 2008
 
 Из истории взаимоотношений и сотрудничества России и Китая на Дальнем Востоке. 1860—2008 гг.: тематический аннотированный перечень документов Государственного архива хабаровского края. — Хабаровск: издательский дом «Частная коллекция», 2009.
 Строительный комплекс Хабаровского края. Шаги во времени: сборник документов Государственного архива Хабаровского края из истории строительства в Хабаровском крае — Хабаровск: издательский дом «Частная коллекция», 2010
 Из истории народного образования в Хабаровском крае. Путеводитель по выставке архивных документов. — Хабаровск: издательский дом «Частная коллекция». 2010

Примечания

Литература 
 Путеводитель по фондам государственного архива Хабаровского края и его филиалов в городах Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре, государственного архива Еврейской автономной области / Арх. отд. Исполкома Хабар. краев. совета нар. депутатов. — Хабаровск, 1981.
 Государственный архив Хабаровского края: (буклет)/Хабаровск, «Аура и Ко», 1995.
 Документы по личному составу, хранящиеся в архивных учреждениях Хабаровского края" : Справочник, часть 1. — Хабаровск: Управление по делам архивов администрации Хабаровского края, Государственный архив Хабаровского края, 1999.
 Путеводитель по фондам Государственного архива Хабаровского края и его филиала в городе Николаевске-на-Амуре", том 2. — Хабаровск: РИОТИП, 2004.
 Путеводитель по фондам Государственного архива Хабаровского края и его филиала в городе Николаевске-на-Амуре. том 1. /Хабаровск, 2006.
 Документы по личному составу, хранящиеся в архивных учреждениях Хабаровского края, за 1925—2005 годы. Дополнение к 1-й части. Справочник. — Хабаровск: Управление по делам архивов Правительства Хабаровского края, государственное учреждение «Государственный архив Хабаровского края», 2007 г.

Ссылки 
 
 
 
 
 ЗАКОН ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 31.01.1996 N 4 ОБ АРХИВНОМ ФОНДЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И АРХИВАХ 
 

Архивы России
Хабаровский край
Бюджетные учреждения субъектов РФ